Filmpreis 1998 steht für:

 Deutscher Filmpreis 1998
 Europäischer Filmpreis 1998
 Schweizer Filmpreis 1998